US Open 2007 – ostatni, czwarty w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbywał się pomiędzy 27 sierpnia a 9 września, na twardych kortach nowojorskiego USTA Billie Jean King National Tennis Center. Była to 127. edycja rozgrywek.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Rosjanka Marija Szarapowa i Szwajcar Roger Federer. Ci zawodnicy zostali także zwycięzcami US Open Series 2007 i w przypadku wygranej na kortach Flushing Meadows mogli otrzymać rekordową nagrodę pieniężną, wynoszącą 2,4 miliona dolarów (1,4 miliona za wygranie US Open, 1 milion za wygranie US Open Series). Dotychczas tej sztuki dokonała tylko jedna osoba – Belgijka Kim Clijsters w 2005 roku. W roku 2007 Szwajcar Roger Federer zdobył trofeum US Open po raz czwarty z rzędu i został drugim zawodnikiem w historii, a pierwszym mężczyzną, który otrzymał premię za ten triumf.

Na Noc Otwarcia organizatorzy tegorocznego US Open zaplanowali specjalną uroczystość ku czci amerykańskiej tenisistki, Althei Gibson – pierwszej czarnoskórej zwyciężczyni US Open. W uroczystości wzięły udział Serena i Venus Williams, które również są Afroamerykankami. Serena to pierwsza po Gibson czarnoskóra zwyciężczyni US Open; Venus jako pierwsza czarnoskóra kobieta (po Gibson) wygrała Wimbledon.

Rywalizacja kobiet toczyła się do dwóch wygranych setów, mężczyzn – do trzech wygranych setów. Także w tym roku na kortach Flushing Meadows dostępny był system komputerowego sprawdzania śladów po piłkach, tzw. challenge (sokole oko).

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Gra pojedyncza na quadach 
1.  Peter Norfolk (3-0)
2.  David Wagner (2-1)
3.  Nicholas Taylor (1-2)
4.  Sarah Hunter (0-3)

Gra podwójna na quadach 
 David Taylor/  Nick Wagner pokonali  Sarah Hunter/  Peter Norfolk 6:1, 4:6, 6:0

Turnieje legend

Gra pojedyncza old-timerów 
1.  Todd Martin (3-0)
2.  Jimmy Arias (1-2)
2.  Pat Cash (1-2)
2.  Henri Leconte (1-2)

Gra pojedyncza old-timerek 
1.  Conchita Martínez (2-1)
1.  Jana Novotná (2-1)
3.  Martina Navrátilová (1-1)
4.  Iva Majoli (0-2)

Gra mieszana old-timerów 
 Grupa 1

1.  Natalla Zwierawa/  Andrés Gómez (2-0)
2.  Gigi Fernández/  David Wheaton (1-1)
3.  Mary Joe Fernández/  MaliVai Washington (0-2)

 Grupa 2

1.  Anne Smith/  Stan Smith (2-0)
2.  Ilana Kloss/  Guillermo Vilas (1-1)
3.  Hana Mandlíková/  Ilie Năstase
(0-2)

Zwycięzcy:  Natalla Zwierawa/  Andrés Gómez i  Anne Smith/  Stan Smith

Rezygnacje 
  Amélie Mauresmo wycofała się z turnieju, ponieważ znajduje się w słabej formie.
  Gaël Monfils wycofał się z imprezy z powodu kontuzji ścięgna podkolanowego.

Obrońcy tytułów

Bibliografia 
 
 

US Open 2007
2007 w stanie Nowy Jork